Finspång (gemeente), een Zweedse gemeente in Östergötland, provincie Östergötlands län
Finspång (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente